Toyota Celica TCT, een rallyauto van Toyota
 Trans Canada Trail, een wandelpadennetwerk in Canada
 Tuolumne County Transit, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf
 Twin Clutch Transmission, een dubbelekoppelingversnellingsbak van Fiat Powertrain.